Cet article présente les résultats détaillés du double mixte de l’édition 2021 du tournoi de Wimbledon qui est disputé du 2 au . Ce tournoi est le troisième de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants

Pendant le tournoi 
On dénombre sept forfaits, dont cinq parmi les têtes de série, avant le début de l'entrée en lice des équipes.

Lauréats 
Desirae Krawczyk et Neal Skupski décrochent leur  titre ensemble en dominant en finale Harriet Dart et Joe Salisbury. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Primes

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du double mixte du tournoi de Wimbledon

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Tableau officiel

2021
Tournoi de Wimbledon 2021
Wimbledon Double Mixte
Wimbledon Double Mixte